Jacob Baeteman (1782-1831), burgemeester van Dudzele
 Gustaaf Baeteman (1928-2017), eerste voorzitter van de Raad van State
 Paul Baeteman (1933), kunstenaar

Nederlandse of Vlaamse achternaam